Els tròpics, els dos paral·lels de la Terra que es troben a una distància de l'Equador de 23° Nord i Surd, respectivament; es coneixen com a Tròpic de Càncer i Tròpic de Capricorn.
 La Zona intertropical, franja que rodeja l'Equador, entre el Tròpic de Cáncer i el Tròpic de Capricorn.
 El Clima tropical, tipus de clima habitual de la zona intertropical.
 El Bosc tropical, bosc situat a la zona intertropical, que conseqüentement presenta clima tropical, i disposa de vegetació predominant de fulles amples.

També es pot fer referència a:

 Tropicale Amissa Bongo, competició de ciclisme professional que es disputa a Gabó, Àfrica.